Stauros  – nome proprio di persona greco maschile
 Stauros  – termine greco che nei Vangeli denota il patibolo su cui morì Gesù
 Museo Staurós  – museo d'arte sacra di Isola del Gran Sasso d'Italia
 Stavros  – città della Grecia